Westfaal (paard), een paardenras dat gefokt wordt in Westfalen in Duitsland
Westfaals, een van de belangrijkste dialectgroepen van het Nedersaksisch

Zie ook 
Westfalen, de noordoostelijke helft van Noordrijn-Westfalen